Steward kan avse:

 Steward (ämbete) – ett skotskt ämbete
 Steward – ett skotskt kungahus och klan, se Huset Stuart
 Steward – manlig medlem av kabinpersonalen på flyg, se  kabinpersonal
 High Steward of Scotland – en titel som givit namn till ätten Stuart
 Lord High Steward – den högsta statsämbetstiteln i Storbritannien
 Steward (auktor) – flera personer

Se även
Stewart